Ру́бенс Гонса́лвіш Баріке́лло (, *23 травня 1972, Сан-Паулу) — бразильський автогонщик, пілот Формули-1.

Повна таблиця результатів 

Жирним шрифтом позначені етапи, на яких гонщик стартував з поулу.
Курсивом позначені етапи, на яких гонщик мав найшвидше коло.

 Зараховано половину очок через те, що перегони склали менше 75% запланованої дистанції.

*Сезон триває.

Посилання 

Офіційний сайт Рубенса Барікелло
Статистика виступів Рубенса Барікелло на www.driverdb.com 
 http://wildsoft.ru/
 http://www.formula1.com/
 https://web.archive.org/web/20080907111411/http://www.f1db.com/

Бразильські пілоти Формули-1
Переможці Гран-прі Формули-1
Італійці Бразилії